Andriescu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Mihai Andriescu (1898–1934), scriitor sovietic moldovean.
 Alexandru Andriescu (1926–2014), critic, istoric literar și stilistician român.
 Emil Andriescu (1930–1992), general român.
 Virgil Andriescu (n. 1936), actor român.